Растовка — название населённых пунктов в России:

 Растовка — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Растовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Растовка — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.